Attentat de Ouagadougou (2016) le  ;
 Attentat de Ouagadougou (2017) les 13 et  ;
 Attentat de Ouagadougou (2018) le .